Jean-Paul Thuillier (1943) – latinista ed etruscologo francese
 Pierre Thuillier (1799-1858) – pittore francese